Aliani bezeichnet:

 eine islamische Bevölkerungsgruppe, siehe Alianen

Aliani ist der Name von:

 Ramsi Aliani (* 1980), Sänger und Komponist